Kołaki Kościelne est le nom :
 de la gmina de Kołaki Kościelne, dans le powiat de Zambrów, dans la voïvodie de Podlachie
 du village de Kołaki Kościelne, chef-lieu de cette gmina